Corso Umberto I – Altamura
Corso Umberto I – Brindisi
Corso Umberto I – Caltanissetta
Corso Umberto I – Lodi
Corso Umberto I –Napoli
Corso Umberto I – Putignano
Corso Umberto I – Taranto